Thomas Humphrey Marshall (1893-1981) – sociologo e storico inglese
 Thomas R. Marshall (1854-1925) – politico statunitense
 Tom Marshall (1931) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Tom Marshall (1990) – rugbista a 15 neozelandese